Тимченки () — село,
Тимченковский сельский совет,
Змиёвский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321786201. Население по переписи 2001 года составляет 881 (416/465 м/ж) человек.

Является административным центром Тимченковского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Аксютовка,
Колесники,
Миргороды,
Островерховка,
Сидоры и
Тросное.

Географическое положение 
Село Тимченки находится на левом берегу реки Мжа, выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Кравцово, ниже по течению в 2-х км — село Миргороды, на противоположном берегу расположена большая МТФ.
В селе находится железнодорожная станция Платформа 14 км, к селу примыкают большие лесные массивы лес Малый Бор и лес Большой Бор (сосна), на берегу реки несколько детских лагерей (неработающих) и домов отдыха.

Почва преимущественно песчаная на левом берегу реки и чернозёмная на правом.

История 
 хутор Тимченковъ основан не позднее 1783 года, присутствует на Планах Генерального Межевания.
1861 — дата упоминания в списках населенных мест Харьковской губернии. На карте Харьковской губернии XIX века поселение отмечено как Темченковъ.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 Теплицы.
 База отдыха «Тимченки».
 Конноспортивный клуб «Диброва».

Объекты социальной сферы 
 Свято-Покровский Храм.  
 Школа.
 Библиотека.
 Кафе.
 База отдыха.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Змиёвского района